Pomatoceros stellatus är en ringmaskart som först beskrevs av Abildgaard 1789.  Pomatoceros stellatus ingår i släktet Pomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
stellatus